Keystone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Keystone Township (Kansas)
 Keystone Township (Minnesota)
 Keystone Township (North Dakota)